Лисима́х ():

 В Библии:
 Лисимах, сын Птоломея — упоминаемый в конце книги Есфирь () переводчик;
 Лисимах — брат иудейского первосвященника Менелая ().
 Лисимах (ок. 361—281 до н. э.) — один из полководцев Александра Великого; правитель Фракии (с 324 до н. э.); царь Македонии (с 285 до н. э.).
 Лисимах (воспитатель Александра Македонского) — один из воспитателей юного Александра Македонского.
 Александр Лисимах (ок. 10/15 до н. э. — 69 год) — глава еврейской общины Александрии, алабарх (откупщик налогов).